Vasvári Pál (1826–1849) író, történész, filozófus, politikus, forradalmár, a márciusi ifjak egyik vezéralakja, honvéd őrnagy
 Vasvári Pál (1957–2016) basszusgitáros, nagybőgős, zeneszerző, zenei producer